Lois Wilson peut faire référence à :
 Lois Wilson (1891-1988), une activiste américaine qui fonda Al-Anon, un groupe semblable aux Alcooliques Anonymes de son mari Bill Wilson ;
 Lois Miriam Wilson, une première modératrice de l'Église unie du Canada de 1980 à 1982 ;
 Lois Wilson (1894-1988), une actrice  américaine du cinéma muet.